Faltlhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Faltlhauser (* 1940), deutscher Politiker (CSU) und ehemaliger bayerischer Finanzminister
 Momo Faltlhauser (* 1975), deutsche Moderatorin und Redakteurin
 Valentin Faltlhauser (1876–1961), deutscher Psychiater und Vollstrecker der Nazi-Euthanasie